André Lima (futebolista), futebolista brasileiro que atua como atacante
 André Lima (estilista), estilista brasileiro
 André Lima Pedro, ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral-esquerdo
 André Lima Perlingeiro, ex-jogador de voleibol de praia brasileiro
 André Teixeira Lima, foi um psiquiatra brasileiro

Ver também

Desambiguações de antropônimos